Dmitri hace referencia a:
 Dmitri Mendeléyev, químico ruso, creador de la Tabla periódica de los elementos;
 Dmitri Shostakóvich, compositor ruso;
 Dmitri Kabalevski, compositor soviético;
 Dmitri Konyshev, ciclista ruso;
 Dmitri Bilozerchev, gimnasta soviético;
 Dmitri, cantante chileno;